Тройственный союз — военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1882 году, который положил начало разделу Европы на враждебные лагеря и сыграл важную роль в подготовке и развязывании Первой мировой войны (1914—1918).

Главным организатором Тройственного союза являлась Германия и Австро-Венгрия, заключившие в 1879 году военный союз (см.: Австро-германский договор).
20 мая 1882 года Германия, Австро-Венгрия и Италия подписали секретный договор о союзе. Они взяли обязательства (сроком на 5 лет) не принимать участия ни в каких союзах или соглашениях, направленных против одной из этих стран, консультироваться по вопросам политического и экономического характера и оказывать взаимную поддержку. Договор, привлекший к 2 германским союзным империям нового партнёра — Италию, — был направлен, прежде всего, против Франции, жаждавшей реванша в предполагаемой войне с Германией, с желанием использовать антифранцузские приграничные и колониальные претензии Итальянского королевства, но — объективно! — «оставлял за бортом» складывающегося союза (в некой двусмысленной уязвимости) другую великую державу — Россию и, тем самым, спровоцировал её искать противовес Тройственному блоку на Западе европейского континента — во Франции. Договор возобновлялся в 1887 и 1891 годах (при этом вносились дополнения и уточнения) и автоматически продлевался в 1902 и 1912 годах.

Политика стран — участниц Тройственного союза характеризовалась возраставшей борьбой за колонии (Танжерский кризис, Итало-турецкая война). В ответ на создание Тройственного союза в 1891—1894 годах оформился франко-русский союз, в 1904 году было заключено англо-французское, в 1907 году — англо-русское соглашение, образовалась Антанта.

С конца XIX века Италия, терпевшая убытки от таможенной войны, которую вела против неё Франция, начала менять политический курс. В 1902 году она заключила с Францией соглашение, обязавшись соблюдать нейтралитет в случае нападения Германии на Францию. В начале Первой мировой войны Италия, несмотря на свои союзные обязательства, уклонилась от вступления в войну на стороне Германской империи и Австро-Венгрии. После заключения Лондонского пакта (1915) Италия вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты, и Тройственный союз распался. Кроме того, уже 29 октября 1914 года к союзу примкнула Османская империя, а после выхода Италии из союза, 14 октября 1915 года к нему присоединилась Болгария, образовав Четверной союз.

Литература 
 Внешняя политика: 1879—1894 // Троицкий Н. А. Россия в XIX веке: Курс лекций. — : Высшая школа, 1997. — 431 с. — ISBN5-06-003210-8.

Ссылки 

 Текст договора — французский оригинал
 Текст договора — английский перевод

Внешняя политика Австро-Венгрии
Внешняя политика Германии
Внешняя политика Италии
Международные договоры XIX века
Военно-политические блоки
Германско-итальянские отношения
Появились в 1882 году
Договоры по алфавиту